Чемпионат Суринама по футболу () — высший футбольный суринамский дивизион. Сейчас в лиге играет двенадцать команд, матчи проводятся с ноября по июнь следующего года, каждая команда проводит всего 22 игры. До сезона 2016/2017 лига называлась Хуфдклассе, сейчас Хуфдклассе — название второго по значимости дивизиона страны.

Первый сезон проводился в 1924 году, когда Суринам был ещё голландской колонией.

История 
В начале XX века была основана голландская футбольная ассоциация; суринамская футбольная ассоциация была основана 1 октября 1920. Первым суринамским клубом стал Форвартс; сейчас клуб также находится в высшем дивизионе страны. 1 августа 2009 года клуб отметил свое 90-летие. 15 января 1921 года был основан Трансвааль. 

В 2016 году Хуфдклассе был переименован в Топклассе. По государственной программе развития футбола в Суринаме была поставлена задача создать профессиональную лигу в стране, улучшить отбор игроков в национальную сборную; 30 сентября 2016 года Суринамская футбольная ассоциация заключила контракт с телекоммуникационной компанией Суринама «Телесур», по которому компания получила права на трансляцию всех матчей суринамского футбольного чемпионата.

Сезон 2016-17

Победители по годам 

<div style="text-align:left">

<div style="text-align:left">

<div style="text-align:left">

Источник — RSSSF

Источником для списка чемпионов: RSSSF

Всего побед

Стадионы 
Ниже приведен список принимающих стадионов последнего сезона Топклассе

Примечания 

Футбол в Суринаме